HOA ist die Abkürzung für:
 Heißläuferortungsanlage, im Gleisbereich montierte Infrarotsensoren, die die Temperatur der Radsatzlagern der vorbeifahrenden Schienenfahrzeuge messen, um deren Überwärmung zu verhindern
 Hola in Kenia (IATA)
 Hola Airlines, spanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Hypertrophe Osteoarthropathie, Erkrankung in den langen Röhrenknochen
 High Order Ambisonics, Verfahren zur Aufnahme und Wiedergabe eines Klangfeldes
 Homeowners Association, das US-amerikanische Pendant zur Wohnungseigentümergemeinschaft

Hoa steht für:
 Hoa (Volk), Volk in Vietnam
 Hoa (Tidenkanal), Tidenkanal zwischen zwei Riffinseln eines Atolls
 HOA (Festival), Headbangers Open Air
 Hoa (Insel), eine der Kei-Inseln, Indonesien

Hoa ist der Familienname folgender Personen:
 Augustine Nguyen Hoa (1908–1989), chinesischer Pfarrer
 Simone Guillissen-Hoa (1916–1996), belgische Architektin

Siehe auch:
 Thanh Hóa

Abkürzung